Çeltikçi ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

Landkreise:
 Çeltikçi (Burdur) in der Provinz Burdur

Gemeinden:
 Çeltikçi (Kızılcahamam) im Landkreis Kızılcahamam der Provinz Ankara
 Çeltikçi (Mustafakemalpaşa) im Landkreis Mustafakemalpaşa der Provinz Bursa

Dörfer:
 Çeltikçi (Anamur) im Landkreis Anamur der Provinz Mersin
 Çeltikçi (Bergama) im Landkreis Bergama der Provinz İzmir
 Çeltikçi (Denizli) im zentralen Landkreis der Provinz Denizli
 Çeltikçi (Erdek) im Landkreis Erdek der Provinz Balıkesir
 Çeltikçi (Gediz) im Landkreis Gediz der Provinz Kütahya
 Çeltikçi (İnegöl) im Landkreis İnegöl der Provinz Bursa
 Çeltikçi (Manavgat) im Landkreis Manavgat der Provinz Antalya
 Çeltikçi (Orhangazi) im Landkreis Orhangazi der Provinz Bursa
 Çeltikçi (Silifke) im Landkreis Silifke der Provinz Mersin
 Çeltikçi (Tosya) im Landkreis Tosya der Provinz Kastamonu
 Çeltikçi (Yenişehir) im Landkreis Yenişehir der Provinz Bursa